Flahaut ist der Familienname folgender Personen:

 Adélaïde de Flahaut de La Billarderie (1761–1836), französische Schriftstellerin
 André Flahaut (* 1955), belgischer Politiker
 Charles Claude Flahaut de La Billarderie (1730–1809), französischer Militär, Politiker, Direktor der königlichen Baudirektion unter Ludwig XVI.
 Charles-Joseph de Flahaut (1785–1870), französischer General und Politiker
 Denis Flahaut (* 1978), französischer Radrennfahrer
 Jean Flahaut († 2015), französischer Pharmakologe

siehe auch: Flahault